Мелянда — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мелянда — село в Лебяжском районе Кировской области.
 Мелянда — деревня в Нолинском районе Кировской области.